Основна стаття: Вімблдонський турнір 2017

Чемпіонкою Вімблдонського турніру двох попередніх років була американка Серена Вільямс, але цей турнір вона пропустила через вагітність.

Турнір виграла іспанка Гарбінє Мугуруса. Для неї це була перша вімбдонська перемога та другий титул Великого шолома (вона перемагала торік на Відкритому чемпіонаті Франції).

Перед початком турніру на звання першої ракетки світу претендували Анджелік Кербер, Симона Халеп та Кароліна Плішкова. Кербер утратила шанси зберегти за собою першу сходинку рейтингу, програвши в  четвертому колі. Попри програш у другому колі право називатися першою ракеткою світу здобула Кароліна Плішкова.

Після тривалої перерви в зв'язку з народженням дитини на турніри Великого шолома повернулася Вікторія Азаренко.

Успіхи та невдачі українок 
Україну в турнірі представляли Еліна Світоліна, Леся Цуренко та Катерина Бондаренко. У першому колі Світоліна перемогла австралійку Ешлі Барті, Цуренко виграла в Юлії Гергес із Німеччини, а Бондаренко програла Яніні Вікмаєр із Бельгії. У другому колі Світоліна перемогла італійку Франческу Ск'явоне, а Цуренко виграла в Вікторії Голубич із Швейцарії. У третьому колі Світоліна виграла в Каріни Віттгефт із Німеччини, а Цуренко програла Магдалені Рибариковій зі Словаччини. У четвертому колі Світоліна поступилася Єлєні Остапенко з Латвії.

Сіяні гравці 

  Анджелік Кербер  (четверте коло)
  Симона Халеп (чвертьфінал)
  Кароліна Плішкова   (друге коло)
  Еліна Світоліна  (четверте коло)
  Каролін Возняцкі  (четверте коло)
  Йоганна Конта  (півфінал)
  Світлана Кузнецова (чвертьфінал)
  Домініка Цібулкова  (третє коло)
  Агнешка Радванська  (четверте коло)
  Вінус Вільямс (фінал)
  Петра Квітова  (друге коло)
  Крістіна Младенович  (друге коло)
  Олена Остапенко (чвертьфінал)
  Гарбінє Мугуруса (чемпіонка) 
  Олена Весніна  (друге коло)
  Анастасія Павлюченкова '' (перше коло)

   Медісон Кіз  (друге коло)
  Анастасія Севастова  (друге коло)
  Тімеа Бачинскі  (третє коло)
  Дарія Гаврилова  (перше коло)
  Барбора Стрицова   (друге коло)
  Каролін Гарсія  (четверте коло) 
  Кікі Бертенс  (перше коло) 
  Коко Вандевей (чвертьфінал) 
  Карла Суарес Наварро  (друге коло)
  Мір'яна Лучич-Бароні  (перше коло)
  Ана Конюх  (четверте коло)
  Лорен Девіс  (перше коло)
  Дарія Касаткіна  (друге коло)
  Чжан Шуай  (перше коло)
  Роберта Вінчі (перше коло)
  Луціє Шафарова  (друге коло)

Сітка

Фінальна частина

Верхня частина

Секція 1

Секція 2

Секція 3

Секція 4

Нижня частина

Секція 5

Секція 6

Секція 7

Секція 8

Виноски 

Вімблдонський турнір
2017 у тенісі